Закіров Ахмет Закірович (1911—1988) — гвардії молодший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Жигер Закіров (1990) — казахський борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату Азії, бронзовий призер Азійських ігор.

 Закірова Римма Раїсівна (1975) — артистка балету Башкирського державного театру опери та балету. Народна артистка Республіки Башкортостан.
 Закірова Сарія Магруфівна (1961) — радянська академічна веслувальниця, чемпіонка і призерка чемпіонатів світу, учасниця Олімпійських ігор.